Пало Пикадо има више значења:

 Пало Пикадо (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Пикадо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику